Nella stagione 2014-2015 il campionato di Eccellenza è stato il quinto livello del calcio italiano (il massimo livello regionale).

Il campionato della Calabria, gestito dal Comitato Regionale Calabria, ha visto la partecipazione di 16 squadre, che si sono affrontate in un girone all'italiana.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Verdetti finali 
  Palmese e Vibonese (dopo i play-off nazionali) promosse in Serie D 2015-2016
  Guardavalle, Corigliano Schiavonea e Bocale (dopo i play-out) retrocesse in Promozione Calabria 2015-2016

Note 

Calabria